Europese weg 36
BMW E36, een model uit de BMW 3-serie
Praga E-36, een bommenwerper